Okręty US Navy o nazwie USS "Polaris":
 Pierwszy "Polaris" był drewnianokadłubowym szkunerem-holownikiem o napędzie śrubowym. Nosił także nazwy USS "Periwinkle" i USS "America". Łącznie pod wszystkimi nazwami był w służbie w latach 1865-1872.
 Drugi "Polaris" (AF-11) został zbudowany w 1939 jako SS "Donald McKay" i był okrętem magazynowym typu Aldebaran. Był, z przerwami, w służbie w latach 1941-1957.

Polaris